

Patronyme 
 Dimitri Davidović (né en 1944), joueur de football serbe naturalisé belge devenu entraîneur ; 
 Dimitrije Davidović (1789–1838), journaliste, écrivain et homme politique serbe ; 
 Dragoljub Davidović (né en 1946), homme politique bosnien ; 
 Lara Davidovic (1997-), joueuse française de volley-ball ;
  (1863–1940), homme politique serbe/yougoslave. 

Dans les pays anglophones, ce nom de famille sera parfois anglicisé en Davidson.

Voir aussi 
 
 

Homonymie de patronyme serbe
Homonymie de patronyme croate